La Seconda Lega Interregionale 2008-2009 è la 87ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Verdetti

Seconda Lega 
Promosse in Seconda Lega interregionale:
 Aargauischer Fussballverband (AFV): F.C. Muri 					
 Fussballverband Bern / Jura (FVBJ): F.C. Lerchenfeld e F.C. Köniz 					
 Innerschweizerischer Fussballverband (IFV):F.C. Aegeri 					
 Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS): F.C. Black Stars 					
 Ostschweizer Fussballverband (OFV): F.C. Widnau e F.C. Amriswil 					
 Solothurner Kantonal-Fussballverband (SKFV): F.C. Härkingen 					
 Fussballverband Region Zürich (FVRZ): F.C. Zürich-Affoltern 1 e F.C. Kosova 1					
 Federazione ticinese di calcio (FTC): A.C. Sementina 1					
 Freiburger Fussballverband (FFV): F.C. Kerzers I					
 Association cantonale genevoise de football (ACGF): F.C. Geneva 					
 Association neuchâteloise de football (ANF): Le Locle Sports I					
 Association valaisanne de football (AVF): F.C. Sierre 					
 Association cantonale vaudoise de football (ACVF): Team Vaud M-21

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2009 4